Т'яп — мова, що належить до нігеро-конголезької макросім'ї, бенуе-конголезької сім'ї. Поширена в Нігерії (штат Кадуна); є важливою регіональною мовою.

Писемність 
Латинська абетка для мови т'яп була створена в 1992 році.

Примітки

Додаткові джерела і посилання 
 «Ke a ka̱n fa̱k nkhang navk naai nang A̱tyuhishi na n-dyen A̱gwaza a̱ni». Християнська релігійна книжка мовою т'яп.

Писемності Африки
Мови Нігерії
Бенуе-конголезькі мови